

Dezember

November

Oktober

Einzelnachweise